Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1939 je šestnajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 11. in 19. februarjem 1939 v Zakopanah, Poljska, v petih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1939
1939 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Zakopanah